Příjmení Jackson nosí více významných osobností:

 Al Jackson, Jr. (1935–1975) – americký bubeník
 Alan Jackson (* 1958) – americký country zpěvák
 Andrew Jackson (rozcestník) – rozcestník
 Andy Jackson – britský zvukový inženýr
 Arnold Jackson (1891–1972) – britský atlet
 Barry Jackson (1938–2013) – britský herec
 Bershawn Jackson (* 1983) – americký atlet
 Benjamin Daydon Jackson (1846–1927) – anglický botanik a biliograf
 Brandon T. Jackson (* 1984) – americký herec a komik
 Cameron Jackson (* 1986) – český pornoherec
 Colin Jackson (* 1967) – britský sportovec, atlet-sprinter
 David Jackson (* 1947) – britský rockový hudebník
 Dexter Jackson (kulturista) (* 1969) – americký profesionální kulturista
 Doug Jackson – americký kytarista
 Frederick George Jackson (1860–1938) – britský polární průzkumník
 Glenda Jacksonová (* 1936) – britská herečka a politička
 Gordon Jackson (Gordon Cameron Jackson; 1923–1990) – skotský herec
 Henry M. Jackson (1912–1983) – americký kongresman a senátor
 Charles Jackson (1903–1968) – americký spisovatel
 Chuck Jackson (1937–2023) – americký zpěvák
 Jackie Jackson (* 1951) – americký zpěvák a skladatel
 Janet Jacksonová (* 1966) – americká zpěvačka, skladatelka, producentka, tanečnice a herečka
 Jermaine Jackson (* 1954) – americký zpěvák a baskytarista
 Jesse Jackson (* 1941) – americký politický aktivista a baptistický pastor
 Joe Jackson (1928–2018) – americký hudební manažer
 Joshua Carter Jackson (* 1978) – kanadsko–americký herec
 Kevin Jackson (* 1964) – americký zápasník – volnostylař
 La Toya Jackson (* 1956) – americká zpěvačka, skladatelka, producentka, tanečnice
 Lauren Jacksonová (* 1981) – australská basketbalistka
 Lee Jackson (* 1963) – americký hudební skladatel
 Lee Jackson (baskytarista) (Keith Anthony Joseph Jackson; * 1943) – britský baskytarista a zpěvák
 Leon Jackson (* 1988) – skotský zpěvák
 Mahalia Jackson (1911–1972) – americká gospelová zpěvačka
 Marjorie Jacksonová (* 1931) – australská atletka, sprinterka
 Mary Jackson (1921–2005) – americká matematička a kosmická inženýrka
 Michael Jackson (1958–2009) – americký popový zpěvák, tanečník a skladatel
 Milt Jackson (1923–1999) – americký jazzový hudebník
 Oliver Jackson (1933–1994) – americký jazzový bubeník
 O'Shea Jackson Jr. (* 1991) – americký herec a rapper
 Paul Jackson – rozcestník
 Peter Jackson (* 1961) – novozélandský filmový režisér
 Peter Jackson (ochránce přírody) (1926–2016) – britský novinář a přírodovědec
 Rachel Jacksonová (1767–1828) – manželka 7. prezidenta USA Andrew Jacksona
 Robert H. Jackson (fotograf) (* 1934) – americký fotograf
 Ronald Shannon Jackson (1940–2013) – americký jazzový bubeník
 Samuel L. Jackson (* 1948) – americký herec
 Sarah Yorke Jacksonová (1803–1887) – snacha 7. prezidenta USA Andrewa Jacksona
 Shericka Jacksonová (* 1994) – jamajská sprinterka
 Skai Jackson (* 2002) – americká herečka
 Tito Jackson (* 1953) – americký hudebník, skladatel a kytarista, člen skupin The Jackson 5 a The Jacksons
 Thomas Jackson ("Stonewall"; 1824–1863) – americký učitel a generál
 Wanda Jacksonová (* 1937) – americká zpěvačka
 William Henry Jackson (1843–1942) – americký malíř, fotograf a cestovatel

Externí odkazy